Chandler může být:

 Chandler (Arizona)
 Chandler (Kalifornie)
 Chandler (Indiana)
 Chandler (Minnesota)
 Chandler (Oklahoma)
 Chandler (Texas)
 Chandler (příjmení)
 Chandler Bing – postava amerického televizního seriálu Přátelé